Ludwigsthal ist der Name folgender Orte: 

in Deutschland
 Ludwigsthal (Lindberg), Ortsteil der Gemeinde Lindberg im Landkreis Regen in Bayern mit Schloss Ludwigsthal
 Ludwigsthal (Neunkirchen), Ortsteil der Kreisstadt Neunkirchen im Saarland
 Ludwigsthal (Strasburg), Ortsteil der Stadt Strasburg (Uckermark) im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
in Österreich
 Ludwigsthal (Gemeinde Gmünd), Rotte in der Gemeinde Gmünd (Niederösterreich)
in Polen
 Ludwichowo (ehemals Ludwigsthal im Landkreis Neumark, Ostpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren; siehe Lubawa (Landgemeinde)
 Ludwichowo (ehemals Ludwigsthal im Landkreis Schwetz, Danzig-Westpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Kujawen-Pommern; siehe Gmina Cekcyn
 Nagórze (ehemals Ludwigsthal im Landkreis Deutsch-Krone, Pommern), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern; siehe Gmina Wałcz
 Piasek (ehemals Ludwigsthal im Landkreis Lublinitz, Oberschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Schlesien; siehe Gmina Woźniki
 Proczki (ehemals Ludwigsthal im Landkreis Grünberg, Niederschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Gmina Zabór
 Stoisław (ehemals Ludwigsthal im Landkreis Pyritz, Pommern), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern
 Trzęsów (ehemals Ludwigsthal im Landkreis Königsberg (Neumark), Brandenburg), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Lebus
 Święcin (ehemals Ludwigsthal im Landkreis Greifenhagen, Pommern), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern
 Zwierzynek (ehemals Ludwigsthal im Landkreis Dirschau, Danzig-Westpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern; siehe Tczew (Landgemeinde)
 Ludwigsthal (Wüstung), Wüstung im Gebiet der Woiwodschaft Westpommern in Polen